Фосетт () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Вільям Фосетт (; 1851—1926) — британський ботанік.
 Джордж Фосетт (; 1860—1939) — американський актор театру і німого кіно.
 Персі Фосетт (;1867—1925) — британський офіцер-артилерист, археолог і дослідник Південної Америки.
 Фарра Фосетт (; 1947—2009) — американська акторка.